Бьянка Ингроссо (; род. ) — шведская певица, предприниматель и блогер.

Карьера 
Бьянка участвовала в шведском национальном отборе песни для Детского Евровидение-2006 вместе с Малин Эрикссон. Их песня «Kan det bli vi två» заняла 2 место.

Спектакль 
В 2007 году она сыграла Луизу фон Трапп в мюзикле «Звуки музыки» в театре Гета Лейон. В 2008 году она, а также её брат Беньямин Ингроссо, участвовали в мюзикле «Hujeda mig så många sånger», в основе которого лежали произведения Астрид Линдгрен. Также Бьянка была участником Let’s Dance 2016, по итогам которого заняла 2 место в финале.

Судейство 
Бьянка судила на конкурсе Talang 2018, временно заменив Какан Херманссон.

Телевидение 
Бьянка участвовала в телевизионном сериале Wahlgrens värld вместе со своей матерью Перниллой. Сериал дебютировал осенью 2016 года и документирует жизнь и работу их семьи.

В 2018 году Бьянка и её мать выиграли телевизионную премию Kristallen 2018.

Примечания

Ссылки 
  — официальный блог Бьянки Ингроссо

Певцы и певицы Швеции
Певцы и певицы XXI века